Пово́йничек трёхтычинковый () — вид цветковых растений рода .

Ботаническое описание 

Небольшое (до 10 см высотой) водное или прибрежное однолетнее травянистое растение.

Стебли стелющиеся, ветвистые, 8—18 см длиной, укореняются в узлах (вегетативное размножение).

Листья супротивные, 5—15 мм длиной и 1—2 мм шириной. Листовые пластинки продолговатые или широколинейные, с цельным краем, тупоконечные, тёмно-зелёные, постепенно сужаются к черешку. Черешок очень короткий (1—3 мм длиной).

Распространение и среда обитания 
Вид широко распространён во внетропической Евразии.

В России встречается в европейской части и в некоторых частях Дальнего Востока.

Растёт на песчаных и илистых мелководьях, в болотах.

Хозяйственное значение и применение 
В аквариумистике повойничек трёхтычинковый, как и многие другие виды этого рода, используется как аквариумное растение. Наиболее благоприятными условиями для роста является сильное освещение и заиленный грунт.

Синонимика

Примечания

Литература 
   — С. 563.

Ссылки 
 http://www.aqua-plant.com.ua/statya.php?vstat=116 

Повойничковые
Флора Евразии
Водные растения
Аквариумные растения